Scott D. Sundberg (1954 - Corvallis, Oregon, 30 de dezembro de 2004) foi um botânico norte-americano.

Botânicos dos Estados Unidos